Fontaine kan syfta på:

Personer 
 Arthur Fontaine (1860-1931), fransk politiker
 Henri La Fontaine (1854-1943), belgisk nobelpristagare
 Hippolyte Fontaine (1833-1910), fransk ingenjör
 Jean de La Fontaine (1621-1695), fransk författare
 Joan Fontaine, (född 1917), amerikansk skådespelare
 Just Fontaine (född 1933), fransk fotbollsspelare
 Louise Marie Madeleine Fontaine (1706-1799), fransk salongsvärd
 Nasio Fontaine (född 1969), dominikansk reggieartist
 Nicole Fontaine (född 1942), fransk jurist och politiker
 Pierre Francois Leonard Fontaine (1762-1839), fransk arkitekt

Kommuner och orter i Frankrike 

 Fontaine-Uterte, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-sur-Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-sur-Maye, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-sur-Ay, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Fontaines-sur-Saône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Fontaine-sous-Préaux, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Fontaine-sous-Montdidier, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-sous-Jouy, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Fontaine-Saint-Lucien, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-Notre-Dame, Nord,  Département du Nord, , 
 Fontaine-Notre-Dame, Aisne, Département de l'Aisne,
 Fontaine-lès-Vervins, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-les-Ribouts, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Fontaine-lès-Luxeuil, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaine-lès-Hermans, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-le-Sec, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-lès-Dijon, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaine-lès-Croisilles, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-les-Coteaux, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Fontaine-lès-Clercs, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-les-Bassets, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Fontaine-le-Puits, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Fontaine-le-Pin, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Fontaine-le-Dun, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Fontaine-le-Comte, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Fontaine-le-Bourg, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Fontaine-Lavaganne, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-la-Soret, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Fontaine-la-Rivière, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Fontaine-la-Mallet, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Fontaine-la-Louvet, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Fontaine-la-Guyon, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Fontaine-la-Gaillarde, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaine-Heudebourg, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Fontaine-Henry, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Fontaine-Étoupefour, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Fontaine-en-Bray, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Fontaine-Couverte, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Fontaine-Bonneleau, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-Bellenger, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Fontaine-au-Pire, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine-au-Bois, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Fontaine, Aube, kommun, Département de l'Aube, 
 Fontaine, Territoire de Belfort, kommun,  Territoire de Belfort, 
 Fontaine, Isère, kommun, Département de l'Isère,

Se även 
 Fontaines